Moury peut désigner :
 Alain Moury, scénariste et dialoguiste français
 Camille Moury, homme politique socialiste wallon
 Jules Moury, missionnaire catholique français